T14, T 14 oder T-14 steht für:

 Autobahn T14, Autobahn in der Schweiz
 Typ 14, eine seit 1974 veraltete Schweizer Übergangssteckdose, die die Steckertypen T2 und T12 aufnimmt.
 T14 Heavy Tank, britisch-US-amerikanisches Panzerprojekt
 Preußische T 14, eine Dampflokomotive
 T 14 (1939), ein Boot des Schifftyps Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine
 Sojus T-14, sowjetische Sojus-Raumschiffmission
 T-14, russischer Kampfpanzer